Някшу () — румынская фамилия. Известные носители:

 Някшу, Марилена (род. 1961) — румынская гимнастка.
 Някшу, Йонелия (род. 1985) — румынская гребчиха.

См. также 
 Письмо боярина Някшу